Fist of the North Star est le nom américain du manga Ken le Survivant.
Fist of the North Star est un jeu vidéo sorti sur Nintendo Entertainment System en 1987.